Schinderhanneshöhle ist der Name folgender Höhlen:

 Schinderhanneshöhle (Pferdsfeld) im Hunsrück
 Schinderhanneshöhle (Berglicht) (Landkreis Bernkastel-Wittlich)
 Schinderhanneshöhle (Teufelsrutsch) in der Nähe von Nack (Rheinhessen)
 Schinderhanneshöhle (Macken) bei Macken (Landkreis Mayen-Koblenz)
 Schinderhanneshöhle (Hesseneck) im Odenwald
 Schinderhanneshöhle (Schloßborn) im Taunus im Silberbachtal